Флаг Выборгского района:
 Флаг Выборгского района (Ленинградская область)
 Флаг Выборгского района (Санкт-Петербург)